Franz-Joachim Freiherr von Rodde (* 25. November 1922; † 14. September 2011 in Wakendorf II) war ein deutscher Generalmajor der Bundeswehr.

Leben 
Rodde stammt aus einer alten Kaufmannsfamilie. Er kommandierte von 1971 bis 1974 die Panzerbrigade 28. Vom 1. Oktober 1974 bis 31. März 1978 war er als Brigadegeneral Kommandeur der Panzerlehrbrigade 9 in Munster, dann vom 1. April 1978 bis zum 31. März 1983 Kommandeur der 3. Panzerdivision in Buxtehude.

Ehrungen 
 1978: Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland
 1983: Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland

Einzelnachweise 

FranzJoachim
Generalmajor (Heer der Bundeswehr)
Kommandeur der 3. Panzerdivision (Heer der Bundeswehr)
Kommandeur der Panzerlehrbrigade 9 (Heer der Bundeswehr)
Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes
Deutscher
Geboren 1922
Gestorben 2011
Mann